Miejscowości w USA:
 Harmon – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Morton
 Harmon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
Gminy w USA:
 Harmon (ang. Harmon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Harmon (ang. Harmon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Harmon (ang. Harmon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Harmon (ang. Harmon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harmon (ang. Harmon County) – w stanie Oklahoma
Osoby o nazwisku Harmon:
 Harmon, Angie (ur. 1972) – aktorka i modelka amerykańska
 Harmon, Jessica (ur. 1985) – aktorka kanadyjska
 Harmon, Mark (ur. 1951) – aktor i reżyser amerykański
 Harmon, Winsor (ur. 1963) – aktor amerykański